Росо может означать:

 Росо — город в Мавритании, административный центр области Трарза;
 Росо, Джовани (род. 1972) — хорватский футболист, полузащитник.